Чимион () — посёлок городского типа в Ферганском районе Ферганской области, Узбекистан. Посёлок расположен в 24 км от железнодорожной станции Алтыарык (на линии Ахунбабаева — Коканд).

Статус посёлка городского типа с 1934 года.

В Чимионе расположен , специализирующийся на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, кожи и периферической нервной системы

Население

Примечания 

Посёлки городского типа Ферганского района